Aquiulfo — nono membro da dinastia dos Amalos
 Ataulfo — segundo rei visigótico da dinastia dos Baltos

Desambiguações de história